Сунгай — село в Кытмановском районе Алтайского края. Административный центр Сунгайского сельсовета.

История 
Основано в 1799 году. В 1926 году село Сунгайское состояло из 178 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлась центром Сунгайского сельсовета Верх-Чумышского района Барнаульского округа Сибирского края.
В 2022 образован кластер Сунгай заповедника Салаир.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района